Saint-Lucien – comune francese del dipartimento di Eure-et-Loir
 Saint-Lucien – comune francese del dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Lucien – comune canadese della provincia del Québec